Benjamin Netanyahu (1949) – politico israeliano
 Benzion Netanyahu (1910-2012) – storico israeliano
 Yonatan Netanyahu (1946-1976) – militare e scrittore israeliano